Der Sparkasse Challenger Val Gardena/Südtirol 2021 war ein Tennisturnier, das vom 8. bis 14. November 2021 in St. Ulrich in Gröden stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2021 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 7. und 8. November 2021 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 130 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 137 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 116 kB)

ATP Challenger Tour 2021
Tennisturnier in St. Ulrich in Gröden